Wicca steht für:

 Wicca, eine neureligiöse Bewegung
 Wicca (Band), deutsche Metal-Band
 eine Gruppierung aus der Reihe Schule der Magier von Henry H. Neff, siehe Schule der Magier #Wicca